

Architetture religiose 
 Chiesa di Santa Maria di Týn – chiesa praghese

Astronomia 
 Tyn – cratere sulla superficie di Callisto

Codici 
 tyn – codice ISO 639-3 della lingua kombai

Persone 
 Tomáš Týn – filosofo e teologo domenicano del XX secolo